

Distritos do Peru 
 Oropesa (Antabamba)
 Oropesa (Quispicânchi)

Municíos da Espanha 
 Oropesa — de Castela-Mancha
 Oropesa del Mar — da Comunidade Valenciana

Desambiguações de topônimos